Vampire Savior peut évoquer :
Vampire Savior: The Lord of Vampire, un jeu vidéo de la série Darkstalkers ;
Vampire Savior 2: The Lord of Vampire, un jeu vidéo de la série Darkstalkers.